День статистика — профессиональный праздник:

  — Всемирный день статистики (20 октября).
  — День работников государственной статистики (23 августа).
  — День статистика (8 ноября).
  — День работников статистики (5 декабря).
  — День работников статистики (25 июня)

Примечания